Samuel Charle est un acteur français né à Verdun.

Biographie 
Samuel Charle se forme durant trois années auprès d'un ancien pensionnaire de la Comédie-Française, Alexandre Grecq. Ensemble, ils travaillent des rôles du répertoire tels que Néron dans Britannicus de Jean Racine, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, Rodrigue dans Le Cid de Pierre Corneille.

Il fait ses débuts au Théâtre dans des pièces de Molière puis navigue dans différents registres entre textes classiques et contemporains. Il joue notamment dans Signé Dumas, pièce de Cyril Gély et Éric Rouquette mise en scène par Tristan Petitgirard, Antigone de et par Romain Sardou, Les Anciennes odeurs de Michel Tremblay par Richard Guedj, L’Ouvre-Boîte de Victor Lanoux par Bernard Crombey.

En parallèle, il enregistre des fictions radiophoniques pour les émissions Théâtre et Cie, Affaires sensibles et Autant en emporte l'histoire, diffusées sur France Culture et France Inter. Entre autres, Les Grandes espérances de Dickens et L’île au trésor de Stevenson en concert fiction avec l’Orchestre National de France.

Filmographie

Cinéma 
 2020 : Les Vétos de Julie Manoukian
 2022 : Passenger de Wenting Huang

Télévision 
 2014-2016 : Plus belle la vie : Julio Secoti (73 épisodes)
 2016 : La Vie devant elles de Gabriel Aghion 
 2016-2017 : La Stagiaire de Stéphane Kappes et Olivier Barma : Paul
 2016 : La Bande à Bonnot de Cédric Condom
 2018 : Cassandre d'Éric Le Roux 
 2018 : Scènes de ménages de Karim Adda, prime Au boulot ! : un client de la station service de la sœur d'Huguette
 2018 : Nina d'Éric Le Roux (saison 4, épisode 3) : Gaspard

Théâtre 
2013: Le Plaisir de l'amour de Robert Pourdérou, mise en scène Vincent Messager, Festival d'Avignon
2013: Terriblement Molière d'après Molière, mise en scène Vincent Messager
2016-2022: Les Anciennes Odeurs de Michel Tremblay, mise en scène Richard Guedj, Théâtre du Marais
2018: L'Incroyable Vie ordinaire de Sacha F. de Samuel Charle et Philippe Jevdjenijevic, mise en scène Eric Henon et Gratiane de Rigaud
2020-2021: Antigone de Romain Sardou, mise en scène Romain Sardou et Xavier Simonin
2022: Signé Dumas de Cyril Gély et Eric Rouquette, mise en scène Tristan Petitgirard, Théâtre du Lucernaire
 2022 : L'ouvre boîte de Victor Lanoux (1976), mise en scène Bernard Crombey, du 7 au 30 juillet au Festival Off d'Avignon

Radio 
 2018: Les Grandes Espérances de Dickens, France Culture, réalisation: Juliette Heymann
 2019: Le Télégraphe Céleste de Claire Richard, France Culture, réalisation: Laure Egoroff
 2021: La Préhistoire du Futur de Benjamin Abitan, France Culture, réalisation: Benjamin Abitan
 2021: L'Île au trésor de Stevenson, Concert-Fiction France Culture avec l'Orchestre National de France, réalisation: Sophie-Aude Picon

Livres audio 

 2022: Voyage au centre de la terre de Jules Verne 
 2022: Le Puits d'Ivan Repila 
 2022: Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel

Acteur français de théâtre
Acteur français de télévision
Acteur de radio
Personnalité masculine française de la radio
Collaborateur de France Culture
Collaborateur de France Inter